Fischern heißen folgende geographischen Objekte:
 Fischern (Schirnding), Ortsteil des Marktes Schirnding, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Fischern (Gemeinde Aigen), Ortschaft der Gemeinde Aigen im Ennstal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Rybáře (Karlsbad), Stadtteil von  Karlsbad, Tschechien
 Rybáře (Libá), Wüstung in der Gemeinde Libá, Okres Cheb
 Stěžerov, Ortsteil von Hořice na Šumavě, Okres Český Krumlov 

Fischern ist der Familienname folgender Personen:
 Karl von Fischern (1796–1875), deutscher Jurist und Politiker